Un clash est un anglicisme qui désigne familièrement un affrontement verbal (dispute) ou physique (bagarre) entre deux ou plusieurs personnes.

Musique 
 Clash, une musique de Caravan Palace
 The Clash, un groupe punk britannique des années 1970 et 1980
 The Clash, le premier album de ce groupe
 Le Clash, un album de remix des titres phares du Suprême NTM
 Clash, une particularité du rap qui consiste à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans un titre
 Clash, un magazine de musique et de mode et un site internet basé au Royaume-Uni

Danse 
 Clash, un mouvement technique en Break dance appelé Airchair en anglais

Jeu vidéo 
 Mario Clash, un jeu vidéo de plate-forme sorti sur Virtual Boy en 1995 par Nintendo
 Clash Royale, un jeu vidéo sur appareil mobile de stratégie en temps réel
 Clash of Clans, un jeu vidéo sur appareil mobile de stratégie en temps réel

Personnalité 
 Kevin Clash (1960-), un acteur, producteur et réalisateur américain

Cinéma et télévision 
 Clash, un film franco-yougoslave réalisé par Raphaël Delpard en 1984
 , un film philippin de 2009 et 2010
 Clash, une série télévisée française, diffusée en 2012 sur France 2
 Clash (Eshtebak), un film égyptien réalisé par Mohamed Diab en 2016
 Clash, une série télévisée québécoise, diffusée sur Vrak.Tv depuis 2018